Muchamedschanow (russisch Мухамеджанов) ist der Familienname folgender Personen:

 Ato Muchamedschanow (1940–2002), tadschikischer Schauspieler
 Kamaltin Muchamedschanow (* 1948), kasachischer Politiker
 Oral Muchamedschanow (1948–2013), kasachischer Politiker
 Sakir Muchamedschanow (1921–2012), usbekischer Schauspieler